Група А на Свјетском првенству 2018 одржана је од 14 до 25 јуна 2018. У групи су играли: Русија, Саудијска Арабија, Египат и Уругвај. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштали са групом Б.

Побједник групе А играо је у  у осмини финала са другопласираним из групе Б, док је другопласирани из групе А играо против првопласираног из групе Б. У четвртфиналу укрштали су се са групама Ц и Д, те је тако побједник групе А у четвртфиналу играо са бољим из дуела побједника групе Ц и другопласираног из групе Д; док је другопласирани из групе А играо против бољег из дуела побједника групе Д и другопласираног из групе Ц.

Тимови

Занимљивости 

 Египат се пласирао на прво Свјетско првенство након 1990, захваљујући голу Мохамеда Салаха у 95 минуту утакмице против Конга за побједу 2:1.

 Уругвај је два пута био првак свијета, освојили су Свјетско првенство 1930 и 1950.

 Голман Египта, Есам ел Хадари имаће 45 година за вријеме првенства и ако буде играо, биће најстарији фудбалер на Свјетском првенству икада.

 Нападач Саудијске Арабије, Мохамед ел Сахлави један је од тројице најбољих стријелаца у квалификацијама, са постигнутих 16 голова.

Међусобни дуели

Русија — Саудијска Арабија 

Русија и Саудијска Арабија једини пут састали су се у пријатељској утакмици у октобру 1993, Саудијска Арабија је славила 4:2. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Египат — Уругвај 

Египат и Уругвај једини меч одиграли су у пријатељској утакмици у августу 2006, Уругвај је славио 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Уругвај — Русија 

Уругвај и Русија једини пут састали су се у пријатељској утакмици у мају 2012, играли су неријешено 1:1. Совјетски Савез, чији је Русија насљедник први пут играо је са Уругвајем у пријатељској утакмици у новембру 1961, Совјетски Савез тријумфовао је 2:1. Последњи пут састали су се у четвртфиналу Свјетског првенства 1970, Уругвај је побиједио 1:0 након два продужетка. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018, укључујући утакмице Совјетског Савеза са Уругвајем:

Саудијска Арабија — Египат 

Саудијска Арабија и Египат први пут састали су се на Пан арапским играма у септембру 1961, Египат је побиједио са 13:0. Последњи пут играли су у пријатељској утакмици у јануару 2007, Египат је тријумфовао 2:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Русија — Египат 

Русија и Египат нису се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Саудијска Арабија — Уругвај 

Саудијска Арабија и Уругвај одиграли су два пријатељска меча. Први у марту 2002, Саудијска Арабија побиједила је 3:2. Другу утакмицу играли су у октобру 2014, играли су неријешено 1:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Резултати

1 коло

Русија − Саудијска Арабија

Египат − Уругвај

2 коло

Русија − Египат

Уругвај − Саудијска Арабија

3 коло

Уругвај − Русија

Саудијска Арабија − Египат

Табела и статистика

Листа стријелаца 

Аутоголови

  Ахмед Фатхи (против Русије)
  Денис Черишев (против Уругваја)

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група А на сајту ФИФА 
 Група А на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.